Adullam bezeichnet 

 eine oder mehrere Ortschaften in der Bibel
 eine Höhle in der Bibel, Zufluchtsort von König David
 Adullam (Gemeinschaft), christlich-fundamentalistische Gruppierung in der Ostschweiz
Siehe auch:
 Adullamiten